Gabillon ist der Familienname folgender Personen:

 Johanna Gabillon (1818–1875), deutsche Schauspielerin
 Ludwig Gabillon (1825–1896), deutscher Burgschauspieler und Regisseur
 Ludwig Bettelheim-Gabillon (1882–1943), österreichischer Bühnenschauspieler
 Zerline Gabillon (1834–1892), deutsch-österreichische Schauspielerin